Joeri Tsjesnokov (voetballer), een Russisch voetballer
Joeri Tsjesnokov (volleyballer), een Russisch volleyballer
Joeri Tsjesnokov (wielrenner), een Russisch wielrenner